«Мёртвый сезон» () — психологическая драма режиссёра Алана Бриджеса c Ванессой Редгрейв и Клиффом Робертсоном в главных ролях. Премьера фильма состоялась в Великобритании в июне 1975 года. В июле 1975 года кинокартина была показана на 25-м «Берлинском кинофестивале» в конкурсе «Золотой медведь».

Сюжет 
Джо Таннер приезжает зимним вечером в маленький отель на побережье, где не был 20 лет. Здесь живёт Энн — его бывшая любовница, владелица гостиницы. Джо хочет возобновить отношения и попутно узнать у Энн кто является отцом её дочери Джоанны. Энн врёт, что выходила ещё раз замуж и отец дочери — другой человек. У неё сложные отношения с дочерью, которая не может простить матери, что та отдала её в интернат. Они вечно ругаются, Энн называет Джоан не иначе как «стерва». Дочь решает отомстить матери и увести её ухажера. Она вечно досаждает им. И ей удаётся достичь своего, она проводит ночь с Джо.

В ролях

Источники

Ссылки 
  
  

Фильмы-драмы Великобритании
Психологические драмы
Фильмы Великобритании 1975 года
Фильмы Алана Бриджеса